VMD steht für
 Verkehrsmuseum Dresden
 Versatile Multilayer Disc
 Veterinaria Medicina Doctoris oder Veterinary Doctor of Medicine (auch V.M.D. oder DMV), ein Berufsdoktorat in Veterinärmedizin (Tiermedizin)
 Visual Molecular Dynamics, ein Program zum Visualisieren von Proteinen und anderen großen Biomolekülen; dient gleichzeitig als Interface zu NAMD.
 Vitelliforme Makuladystrophie, genetische Erkrankung der Netzhaut

Abkürzung